Piazza Navona peut désigner :
 La piazza Navona (place Navona), une célèbre place baroque de Rome ;
 Piazza Navona, une série télévisée italienne réalisée en 1987.